Sulejów (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)
 Sulejów (gromada w powiecie wołomińskim)